Denumirea de Benkovski se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Benkovski, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Benkovski, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Benkovski, un sat în comuna Marița, regiunea Plovdiv;
 Benkovski, un sat în comuna Mirkovo, regiunea Sofia;
 Benkovski, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Benkovski, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.